Stati Uniti d'America
 Pine Grove – comunità non incorporata della Contea di Amador, California
 Pine Grove – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Pine Grove – census-designated place della Contea di Wasco, Oregon
 Pine Grove – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Pine Grove – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Pine Grove – township della Contea di Warren, Pennsylvania
 Pine Grove – città della Contea di Wetzel, Virginia Occidentale
 Pine Grove – census-designated place della Contea di Ferry, Washington
 Pine Grove – città della Contea di Portage, Wisconsin